Die Internazionali Femminili di Palermo 2006 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen, das in Palermo stattfand. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 15. bis 23. Juli 2006 statt.

Im Einzel gewann Anabel Medina Garrigues gegen Tathiana Garbin mit 6:4 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Janette Husárová / Michaëlla Krajicek mit 6:0 und 6:0 gegen Alice Canepa / Giulia Gabba.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Palermo